Камагуэй — топоним. Значения:
 Камагуэй — город на Кубе;
 Камагуэй — провинция на Кубе.